Севальос () — испанская фамилия. Известные носители:

 Севальос Менендес, Карлос (1909—1981) — эквадорский археолог, педагог.
  (1715—1778) — испанский военачальник.
 Севальос, Хосе Франсиско (род. 1971) — эквадорский футболист.
 Севальос Энрикес, Хосе (род. 1995) — эквадорский футболист.
  (род. 1968) — перуанская телеведущая.

См. также 
 Себальос